Бхатт:
 Бхатт, Аджай (род. 1952) — американский инженер индийского происхождения.
 Бхатт, Алия (род. 1993) — индийская актриса и певица.
 Бхатт, Викрам (род. 1969) — индийский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Бхатт, Махеш (род. 1949) — индийский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Бхатт, Пуджа (род. 1972) — индийская актриса, модель, режиссёр, продюсер.
 Бхатт, Эла (1933—2022) — индийская социальная предпринимательница, менеджер, организатор кооперативов, чиновник, политик и гандист; создатель SEWA.